Тюфякин:

 Тюфякин, Василий Васильевич (ум. 1595) — полковой и городовой воевода в правление Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.
 Тюфякин, Василий Васильевич (ум. после 1680) — жилец, стряпчий (1662) и стольник (1668).
 Тюфякин, Григорий Васильевич (ум. после 1625) — стряпчий, стольник (1613) и воевода.
 Тюфякин, Михаил Васильевич (ум. 1578) — полковой и городовой воевода в правление царя Ивана Грозного.
 Тюфякин, Никита Васильевич (ум. после 1598) — воевода в царствование Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.
 Тюфякин, Пётр Иванович (1769—1845) — знаменитый театрал и денди, главный директор императорских театров, последний из князей Тюфякиных.
 Тюфякин, Фёдор Васильевич (ум. после 1588) — князь, полковой воевода в царствование Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича.